al-Ghafiqi () ist der Familienname folgender Personen:
 Abd ar-Rahman al-Ghafiqi (gest. 732), maurischer Militärführer
 Muhammad ibn Aslam al-Ghafiqi (gest. 1165), Augenarzt
 Abu Dschaʿfar Ahmad ibn Muhammad al-Ghafiqi (gest. 1166), Mediziner und Botaniker